Pajuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pajuluoto (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,30),  (3 ha)
2. Haapasaari och Pajuluoto,  (5 ha)
3. Pajuluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,74, long 26,79),  (0 ha)
4. Pajuluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,34, long 26,32),  (0 ha)
5. Pajuluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,21, long 26,90),  (1 ha)
6. Pajuluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,20),  (1 ha)
7. Pajuluoto (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,34, long 29,91),  (1 ha)
8. Pajuluoto (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,33, long 27,11),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar